Kvindernes storslalomskonkurrence ved vinter-OL 2022 i Beijing bliver afholdt den 17. februar 2022 på skibakken "Ice River" ved Yanqing National Alpine Ski Centre i Yanqing-distriktet.

Skiløberne sendes af sted enkeltvis med to gennemløb og de tre der passerer målstregen i den samlede hurtigste tid tildeles medaljerne.

Programoversigt

Resultater

Referencer 

Alpint skiløb under vinter-OL 2022